Miroslav Hlinka, né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie et mort le , est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 

Il remporte le championnat de Tchécoslovaquie en 1992 avec le HC Dukla Trenčín. Après la scission de la Tchécoslovaquie, il remporte l'Extraliga slovaque en 1994. Il joue ensuite dans différents championnat européens comme la SM-liiga finlandaise, l'Elitserien suédoise et la Superliga russe. En 2004, il remporte l'Extraliga tchèque avec le HC Zlín.

Il a représenté son pays lors de plusieurs compétition et a remporté avec l'équipe de Slovaquie la médaille d'or au championnat du monde en 2002, l'argent en 2000 et le bronze en 2003.

Il meurt le  en se suicidant par pendaison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| HC Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie|| 8|| 1|| 1|| 2|| ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1991-1992|| HC Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie || 18|| 2|| 3|| 5|| 6||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1992-1993|| HC Dukla Trenčín|| Extraliga|| 48|| 8|| 17|| 25|| ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1993-1994|| HC Dukla Trenčín|| Extraliga slovaque || 35|| 4|| 7|| 11|| ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1994-1995|| HC Sparta Prague || Extraliga tchèque|| 50|| 13|| 27|| 40|| ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1995-1996|| HC Sparta Prague|| Extraliga tchèque|| 28|| 3|| 8|| 11|| 58|| 8|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 1996-1997|| HC Sparta Prague|| Extraliga tchèque|| 46|| 9|| 24|| 33|| 67|| 8|| 0|| 1|| 1|| 
|-
| 1997-1998|| HC Sparta Prague|| Extraliga tchèque|| 52|| 12|| 26|| 38|| 90|| 11|| 2|| 2|| 4|| 31
|-
| 1998-1999|| HC Sparta Prague|| Extraliga tchèque|| 50|| 7|| 32|| 39|| 87|| 8|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
| 1999-2000|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 21|| 6|| 14|| 20|| 22||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1999-2000||Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 26|| 5|| 10|| 15|| 24|| 11|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 2000-2001|| HC Energie Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 32|| 6|| 5|| 11|| 80|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|- 
| 2001-2002|| MODO hockey|| Elitserien|| 45|| 6|| 9|| 15|| 69|| 14|| 5|| 8|| 13|| 24
|-
| 2002-2003|| MODO hockey || Elitserien|| 41|| 5|| 12|| 17|| 67|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 17|| 0|| 3|| 3|| 16||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004 || HC Zlín|| Extraliga tchèque|| 13|| 2|| 4|| 6|| 26|| 17|| 0|| 4|| 4|| 16
|-
| rowspan="2" | 2004-2005|| HC Dukla Trenčín|| Extraliga slovaque|| 33|| 6|| 6|| 12|| 36||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| MsHK Žilina|| Extraliga slovaque|| 16|| 3|| 3|| 6|| 18|| 5|| 1|| 2|| 3||34 
|-
| 2005-2006|| HC Moeller Pardubice|| Extraliga tchèque|| 52|| 13|| 16|| 29|| 67||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| HC Moeller Pardubice|| Extraliga tchèque|| 49|| 10|| 12|| 22|| 62|| 18|| 2|| 5|| 7|| 20
|-
| rowspan="2" | 2007-2008|| HCMoeller  Pardubice|| Extraliga tchèque|| 33|| 5|| 7|| 12|| 55||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| HC Sparta Prague|| Extraliga tchèque|| 6|| 2|| 0|| 2|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2008-2009|| KLH Chomutov|| 1.liga|| 25|| 8|| 20|| 28|| 28|| 10|| 3|| 5|| 8|| 14
|-
| 2009-2010|| HC Banska Bystrica || Extraliga slovaque|| 32|| 5|| 17|| 22|| 96|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Banska Bystrica || Extraliga slovaque|| 34|| 7|| 8|| 15|| 49|| 14|| 1|| 6|| 7|| 41
|-
| 2011-2012|| HK Poprad || Extraliga slovaque|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Trnava || 1.liga || 36|| 6|| 16|| 22|| 52||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

| 2000 ||  || Championnat du monde|| 9|| 2|| 2|| 4|| 14 || 
|-
| 2001 ||  Slovaquie || Championnat du monde|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8 || Quart-de-finale
|-
| 2002 ||  Slovaquie || Championnat du monde|| 9|| 1|| 1|| 2|| 6 || 
|-
| 2003 ||  Slovaquie || Championnat du monde|| 9|| 2|| 3|| 5|| 8 || 
|-
| 2004 ||  Slovaquie || Coupe du monde|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2 ||Quart-de-finale

Notes et références 

Joueur international slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Zlín
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du MODO hockey
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HK Poprad
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Naissance en août 1972
Naissance à Trenčín
Décès en septembre 2014
Décès à Banská Bystrica
Décès à 42 ans
Sportif suicidé
Suicide en Slovaquie
Suicide par moyen indéterminé
Naissance en Tchécoslovaquie